Антоновщина — одно из самых крупных во время гражданской войны в России народных восстаний против власти Советов, произошедшее в Тамбовской губернии. 

 Населённые пункты 
 Антоновщина — деревня, Щорсовский сельсовет Новогрудского района Гродненской области
 Антоновщина — деревня, Волменский сельсовет Дзержинского района Минской области